Rybák může znamenat: 
 rybák – české označení několika druhů racků z čeledi rybákovití (Sternidae), například Sterna, Sternula, Hydroprogne, Gelochelidon, Thalasseus, Chlidonias, Onychoprion, Larosterna, Phaetusa, Gypis
 Rybák (příjmení)
 Josef Rybák
 Alexander Rybak
 podvozek Rybák, typ neotočného jednonápravového železničního podvozku s dvojitým odpružením používaný firmu Ringhoffer, viz Podvozek (železnice)#Rybák, Rybák je též označení dvounápravových železničních vozů s těmito podvozky.

Externí odkazy